Johann Ehrlich ist der Name folgender Personen:

* Johann Ehrlich (1819–1860), deutscher Orgelbauer
 Johann Ehrlich (Fußballspieler), österreichischer Fußballspieler des frühen 20. Jahrhunderts
 Johann Adam Ehrlich (1703–1784), deutscher Orgelbauer und Instrumentenmacher 
 Johann Georg Ehrlich (1676–1743), deutscher Kaufmann, Ratsherr und Stifter 
 Johann „Gregor“ Ehrlich (1831–1912), deutscher Ordensgeistlicher, Abt von Sankt Paul im Lavanttal; siehe Gregor Ehrlich
 Johann Nepomuk Ehrlich (1810–1864), österreichischer Theologe, Physiker und Philosoph